

Персоналії 
 Ганс Вінклер (; 1877—1945) — німецький біолог, професор ботаніки.
 Гаральд Вінклер (;  1962) — австрійський бобслеїст, олімпійський чемпіон (1992).
 Ірвін Вінклер (;  1931) — американський продюсер та режисер.
 Йоханнес Вінклер (; 1897—1947) — німецький інженер у галузі ракетобудування.
 Клеменс Вінклер (; 1838—1904) — німецький хімік-металург, першовідкривач елементу Германію.
 Вінклер Олександр Адольфович (1865—1935) — піаніст, композитор, педагог.
 Чарльз Вінклер (; 1867—1932) — данський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1900).

Топоніми 
 Вінклер () — місто у провінції Манітоба, Канада.
 Вінклер () — округ у штаті Техас, США.
 Вінклер — кратер на Місяці.

Інше 
 6473 Вінклер (6473 Winkler) — астероїд головного поясу.

Німецькі прізвища